Четверг Октябрь Кристиан () — государственные деятели из рода Кристианов:

 Четверг Октябрь Кристиан — сын Флетчера Кристиана, руководителя «мятежа на Баунти», отец Четверга Октября Кристиана II
 Четверг Октябрь Кристиан II — правитель острова Питкэрн из рода Кристиан, сын Четверга Октября Кристиана